

Ньювілл — місто, штат Алабама
 Ньювілл — місто, штат Пенсільванія